Ониси — фамилия. Известные носители:
 Ониси, Кадзуми
 Ониси, Такидзиро
 Ониси, Такуя  (род. 1975) — японский астронавт.